Eetu Meriläinen (ur. 19 kwietnia 1997 w Jyväskylä) – fiński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W grudniu 2013 w Notodden zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym konkursie zajął 33. miejsce, a dzień później był 17., zdobywając pierwsze punkty tego cyklu. W sierpniu 2014 w Kuopio, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce. W lutym 2015 w Lake Placid wygrał konkurs FIS Cupu. W sierpniu 2015 w Kuopio, w ramach letniej rywalizacji, po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując dwukrotnie lokaty pod koniec trzeciej dziesiątki (30. i 28. miejsce). W grudniu 2020 w Ruce po raz pierwszy punktował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 22. pozycji.

28 stycznia 2022 w Willingen zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując z fińskim zespołem 9. miejsce w rywalizacji drużyn mieszanych. Dzień później w tej samej miejscowości po raz pierwszy wystąpił w indywidualnym konkursie głównym tego cyklu, plasując się w rozegranych bez kwalifikacji zawodach na 40. lokacie. W sezonie 2021/2022 wystąpił w sumie w trzech tego typu konkursach Pucharu Świata (za każdym razem po odwołaniu kwalifikacji), najlepszy wynik notując w ostatnim dniu rywalizacji w Willingen (37. pozycja).

Pod koniec grudnia 2022 podczas treningu na skoczni w Kuopio po raz drugi w karierze (pierwszym razem w 2015) zerwał więzadło krzyżowe w kolanie.

Jest medalistą mistrzostw kraju – zimą 2021 zdobył srebrny medal w rywalizacji indywidualnej na skoczni średniej, latem 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej, a zimą 2022 ponownie został wicemistrzem Finlandii w zmaganiach indywidualnych na obiekcie średnim.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Jyväskylä